Бороздна — фамилия.

 Бороздна, Василий Петрович (1793—1850) — писатель.
 
 Бороздна, Николай Петрович (1808—1878) — смоленский губернатор.

См. также 
 Бороздны — старинный род черниговских бояр и русских дворян.